Il doppio  del Gerry Weber Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Michail Južnyj e Miša Zverev erano i detentori del titolo ma Južnyj ha deciso di non partecipare, solo Zverev ha partecipato quest'anno facendo coppia con Nicolas Kiefer.

Christopher Kas e Philipp Kohlschreiber hanno vinto in finale 6–3, 6–4, contro Andreas Beck e Marco Chiudinelli.

Teste di serie 

  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (ritiro dovuto alla fatica)
  František Čermák  /  Michal Mertiňák (primo turno)

  Martin Damm /  Robert Lindstedt (primo turno)
  Philipp Petzschner /  Alexander Peya (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Gerry Weber Open 2009
ATP World Tour 2009